Commission Barroso peut faire référence à :
 Commission Barroso I : mandature 2004-2009 ;
 Commission Barroso II : mandature 2010-2014.